Юго-Запад может означать:

 Юго-запад — название стороны света.
 Юго-запад — московский телеканал.
 
 Юго-Запад — муниципальный округ в составе Красносельского района Санкт-Петербурга.
 Юго-Запад — российская панк-группа.
 Юго-Запад — винодельческий регион на юго-западе Франции.
 Юго-Запад — железнодорожная платформа в Бресте, Белоруссия.

См. также 
 Юго-Западный
 Юго-Западная